Саутвелл () — английская фамилия и топоним. Известные носители:
 Саутвелл, Роберт — (1561—1595) — святой Римско-Католической церкви, английский поэт, священник, иезуит, мученик;
 Саутвелл, Роберт (1635—1702) — британский государственный деятель, дипломат.